Ульяновск (аэропорт):

 Ульяновск-Восточный (аэропорт)
 Ульяновск-Центральный (аэропорт)